Гран-при Венгрии 1989 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 13 августа 1989 года. Найджел Мэнселл принес победу команде Ferrari благодаря прорыву с 12-й стартовой позиции и изящному обгону Айртона Сенны за несколько кругов до финиша.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:22,637
 Последний Гран-при для Фолькера Вайдлера.

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Венгрии